A final da Copa do Mundo FIFA Sub-20 de 2015 será realizada em 20 de junho no North Harbour Stadium, na cidade de Auckland, Nova Zelândia.

Detalhes da partida

Ver também
Copa do Mundo FIFA Sub-20 de 2015

Final